Kouassi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Kouassi (1934–1994), ivorischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Bondoukou
 Blaise Kouassi (* 1975), ivorischer Fußballspieler
 Eboue Kouassi (* 1997), ivorischer Fußballspieler
 Gervais Yao Kouassi (* 1987), genannt Gervinho, ivorischer Fußballspieler
 Jean Evrard Kouassi (* 1994), ivorischer Fußballspieler
 Jean-Jacques Kouassi (* 1971), ivorischer Tennisspieler
 Laglais Xavier Kouassi (* 1989), ivorischer Fußballspieler
 Maurice Konan Kouassi (* 1938), ivorischer Priester, Bischof von Daloa
 Tanguy Nianzou Kouassi (* 2002), französischer Fußballspieler, siehe Tanguy Nianzou